Dammarie est inclus dans le nom de plusieurs communes françaises :
 Dammarie, Eure-et-Loir ;
 Dammarie-en-Puisaye, Loiret ;
 Dammarie-lès-Lys, Seine-et-Marne ;
 Dammarie-sur-Loing, Loiret ;
 Dammarie-sur-Saulx, Meuse.